Флаг Бижбуля́кского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого — окантованный жёлтым цветом ромб зелёного цвета с выпуклыми сторонами, к каждому углу которого снаружи примыкает зерно жёлтого цвета; внутри ромба — сидящий на задних лапах сурок-байбак жёлтого цвета вполоборота к древку».

Обоснование символики 
В основу флага, разработанного на основе герба, положены особенности экономического развития и природные условия Бижбулякского района.

Центральной фигурой флага является золотой сурок-байбак. Это обусловлено тем, что в 1989 году на территории Бижбулякского района создан Государственный заказник по охране популяции сурка-байбака, занесённого в Красную книгу Южного Урала. Заезжающих в район со стороны столицы Республики Башкортостан города Уфы на склоне холмов встречают десятки рыжих столбиков до полуметра высоты. Передние лапки прижаты к груди, на мордочках — любопытство. Настоящие часовые. Это сурок-байбак так приветливо встречает гостей. Не удивительно, что они облюбовали эти места — заповедные, спокойные и экологически чистые. И для нор лучше места не найти — каменистые холмы. Просто поразительно, какой силой обладают на вид очень уютные зверьки: вокруг норы не только щебёнка разбросана, но и вполне приличные по весу камни. Поэтому сурок-байбак символизирует на флаге силу и упорство в достижении цели и бережное отношение к природе, как основе жизнедеятельности и благополучия человечества.

Основное занятие населения — земледелие, которое символически передают стилизованные изображения золотых зёрен, что одновременно символизирует трудолюбие, богатство и процветание.

Район расположен в южной части Бугульминско-Белебеевской возвышенности и относится к Предуральской степной зоне.

Данное обстоятельство отражено на флаге стилизованным изображением серебряного ковыля — символа степи, который одновременно символизирует простор и широту души, степное раздолье, на котором земледельцы выращивают добрые урожаи. Зелёный цвет символически отражает изобилие, плодородие, покой и мир.

Лазоревой цвет — символизирует красоту, величие, верность, а также развитие, движение вперёд.

Золотой цвет — символизирует справедливость, милосердие.

Примечания 

Флаг Бижбулякского района
Фауна в геральдике